Bieg na 400 metrów przez płotki kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była Melaine Walker z Jamajki. Przed mistrzostwami rekordzistką świata w biegu na 400 metrów przez płotki była Julija Pieczonkina (52,34 – 8 sierpnia 2003, Tuła), a najszybszą zawodniczką na świecie w sezonie 2011 była Kaliese Spencer (52,79 – 5 sierpnia 2011, Londyn).

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Bieg 1 
Godzina: 19:00

Bieg 2 
Godzina: 19:08

Bieg 3 
Godzina: 19:16

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 400 metrów przez płotki kobiet